Анто́новка:

 Антоновка — сортотип яблони.
 Антоновка каменичка — сорт яблони домашней

Населённые пункты

Белоруссия 
Витебская область
 Антоновка — деревня в Витебском районе.
 Антоновка — деревня в Лепельском районе.
 Антоновка — деревня в Оршанском районе.
Гомельская область
 Антоновка — деревня в Буда-Кошелевском районе.
 Антоновка — деревня в Ветковском районе.
 Антоновка — деревня в Добрушском районе.
 Антоновка — деревня в Коротковичском сельсовете Жлобинского района.
 Антоновка — деревня в Майском сельсовете Жлобинского района.
 Антоновка — деревня в Калинковичском районе.
 Антоновка — деревня в Мозырском районе.
 Антоновка — упразднённая деревня в Наровлянском районе.
Гродненская область
 Антоновка — деревня в Новогрудском районе.
Минская область
 Антоновка — деревня в Логойском районе.
 Антоновка — деревня в Мядельском районе.
Могилёвская область
 Антоновка — деревня в Бобруйском районе.
 Антоновка — деревня в Костюковичском районе.
 Антоновка — агрогородок в Антоновском сельсовете Чаусского района.
 Антоновка — деревня в Горбовичском сельсовете Чаусского района.

Казахстан 
 Антоновка — село в Хобдинском районе Актюбинской области, упразднено в 1980-е годы.
 Антоновка — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Антоновка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Антоновка — прежнее, до 2018 года, название села Опан в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Антоновка — прежнее, до 1993 года, название села Койлык Саркандского района Алматинской области.
 Антоновка — бывшее село в Железинском районе Павлодарской области, вошедшее в 1993 году в состав села Енбекши.
 Антоновка — прежнее, до 1993 года, название села Кершетас Тюлькибасского района Южно-Казахстанская области.

Молдавия 
 Антоновка — село в Дрокиевском районе.
 Антоновка — село в Сынжерейском районе.
 Антоновка — село в Флорештском районе.
 Антоновка — прежнее название села Антонешты в Кантемирском районе.
 Антоновка — прежнее название села Антонешты в Штефан-Водском районе.

Россия 
Алтайский край
 Антоновка — упразднённое село в Немецком национальном районе.
Амурская область
 Антоновка — село в Архаринском районе.
 Антоновка — село в Завитинском районе.
 Антоновка — село в Мазановском районе.
Башкортостан
 Антоновка — деревня в Бижбулякском районе.
 Антоновка — село в Гафурийском районе.
 Антоновка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Антоновка — деревня в Мелеузовском районе.
Белгородская область
 Антоновка — село в Грайворонском районе.
Брянская область
 Антоновка — деревня в Брянском районе.
 Антоновка — деревня в Гордеевском районе.
 Антоновка — бывшая деревня в Жуковском районе.
Калининградская область
 Антоновка — деревня в Гурьевском районе.
Кемеровская область
 Антоновка — деревня в Прокопьевском районе.
 Антоновка — деревня в Яйском районе.
Ленинградская область
 Антоновка — деревня в Лужском районе.
Московская область
 Антоновка — деревня в Истринском районе.
Новосибирская область
 Антоновка — деревня в Коченёвском районе.
 Антоновка — деревня в Купинском районе, упразднена в 2001 года.
Омская область
 Антоновка — село в Нижнеомском районе.
Приморский край
 Антоновка — село в Кировском районе.
 Антоновка — село в Чугуевском районе.
Ростовская область
 Антоновка — хутор в Миллеровском районе.
 Антоновка — хутор в Милютинском районе.
Самарская область
 Антоновка — село в Алексеевском районе.
 Антоновка — посёлок в Похвистневском районе.
 Антоновка — посёлок в Сергиевском районе.
Саратовская область
 Антоновка — село в Дергачевском районе.
 Антоновка — село в Ершовском районе.
Свердловская область
 Антоновка — деревня в Таборинском районе, упразднена в 2020 году.
Татарстан
 Антоновка — село в Камско-Устьинском районе.
 Антоновка — село в Спасском районе.
Чувашия
 Антоновка — деревня в Аликовском районе.
Якутия
 Антоновка — село в Нюрбинском районе.
Крым
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Антоновка — село в Джанкойском районе.
 Антоновка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
Винницкая область
 Антоновка — село в Барском районе.
 Антоновка — село в Литинском районе.
 Антоновка — село в Тепликском районе.
 Антоновка — село в Томашпольском районе.
Волынская область
 Антоновка — село в Гороховском районе.
 Антоновка — село в Луцком районе.
Днепропетровская область
 Антоновка — село в Солонянском районе.
Донецкая область
 Антоновка — село в Марьинском районе.
Житомирская область
 Антоновка — село в Емильчинском районе.
 Антоновка — село в Коростышевском районе.
 Закарпатская область
 Антоновка — прежнее (до 1995 года) название села Анталовцы в Ужгородском районе.
Запорожская область
 Антоновка — село в Вольнянском районе.
 Антоновка — село в Розовском районе.
Ивано-Франковская область
 Антоновка — село в Тлумачском районе.
Киевская область
 Антоновка — село в Кагарлыкском районе.
 Антоновка — село в Ставищенском районе.
 Антоновка — село в Таращанском районе.
Кировоградская область
 Антоновка — село в Александровском районе.
 Антоновка — село в Долинском районе.
 Антоновка — село в Компанеевском районе.
Луганская область
 Антоновка — село в Старобельском районе.
Львовская область
 Антоновка — село в Жидачовском районе.
Николаевская область
 Антоновка — село в Братском районе.
 Антоновка — село в Доманёвском районе.
 Антоновка — село в Новобугском районе.
 Антоновка — село в Новоодесском районе.
Одесская область
 Антоновка — село в Березовском районе.
 Антоновка — село в Любашёвском районе.
 Антоновка — село в Окнянском районе.
 Антоновка — село в Раздельнянском районе.
Ровненская область
 Антоновка — село в Березновском районе.
 Антоновка — село в Владимирецком районе.
Сумская область
 Антоновка — село в Кролевецком районе.
 Антоновка — село в Ямпольском районе.
Харьковская область
 Антоновка — село в Кегичёвском районе.
Херсонская область
 Антоновка — посёлок городского типа в Херсонском городском совете.
 Антоновка — село в Горностаевском районе.
 Антоновка — посёлок в Скадовском районе.
Хмельницкая область
 Антоновка — село в Дунаевецком районе.
 Антоновка — село в Изяславском районе.
 Антоновка — село в Летичевском районе.
 Антоновка — село в Новоушицком районе.
 Антоновка — село в Теофипольском районе.
 Антоновка — село в Хмельницком районе.
 Антоновка — село в Чемеровецком районе.
Черкасская область
 Антоновка — село в Тальновском районе.
 Антоновка — село в Уманском районе.
 Антоновка — село в Шполянском районе.
Черниговская область
 Антоновка — село в Варвинском районе.

Реки 
 Антоновка — река в Приморском крае России, приток Павловки.
 Антоновка — река в Свердловской области России.

Горы 
 Антоновка — гора в Приморском крае России, высота 1385 метров.

См. также 
 
 
 
 
 
 Антоновские яблоки